Seznam zgradb in objektov v Škofji Loki.

Seznam

Viri 

 Ivan Jakič: Vsi slovenski gradovi (1997, DZS)
 www.skofjaloka.si

Glej tudi 

 Seznam zgradb in objektov v Ljubljani
 Seznam zgradb in objektov v Mariboru